Griselda – nome proprio di persona italiano femminile
Griselda – composizione musicale di Pietro Torri
Griselda – opera lirica di Antonio Vivaldi
Griselda – opera seria di Giovanni Bononcini
Griselda – opera lirica di Alessandro Scarlatti
Griselda – opera lirica di Tomaso Albinoni
Griselda – opera lirica di Ferdinando Paër
Griselda – commedia di Carlo Goldoni
Griseldaonline – rivista online